Osoby noszące nazwisko Baggio:
 Dino Baggio (ur. 1971) – włoski piłkarz
 Eddy Baggio (ur. 1974) – włoski piłkarz
 Michele Baggio (ur. 1976) – włoski siatkarz
 Roberto Baggio (ur. 1967) – włoski piłkarz
 Sebastiano Baggio (1913–1993) – włoski duchowny katolicki, kardynał